Grundig ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gottlob Grundig (1707–1780), deutscher Theologe, Mineraloge und Publizist
 Clemens Grundig († 1939), deutscher Zeichner und Bildhauer
 Hans Grundig (1901–1958), deutscher Maler
 Johann Zacharias Grundig (1669–1720), Kreuzkantor in Dresden
 Lea Grundig (1906–1977), deutsche Malerin
 Max Grundig (1908–1989), deutscher Industrieller und Gründer des Radio- und Fernsehherstellers Grundig

Grundig ist der Name folgender Unternehmen:
 Grundig (Unternehmen), ehemalige Herstellerfirma von Radio- und Fernsehgeräten mit Sitz in Fürth
 Grundig Elektronik A.Ş., ehemalige Herstellerfirma von Unterhaltungselektronik und Elektrogroßgeräten in der Türkei, zugehörig wie die heutige Marke Grundig zu Beko Grundig Deutschland
 Grundig Akademie für Wirtschaft und Technik gemeinnützige Stiftung
 GSS Grundig SAT Systems GmbH, in Nürnberg verbliebene Sparte der früheren Grundig AG
 Grundig Business Systems GmbH mit Hauptsitz in Bayreuth